Absalom steht für:

 Abschalom, biblische Gestalt, Sohn von König David
 Absalom (Georgia), nicht mehr existente Ortschaft im Hall County
 Absalom-Meister, niederländischer Künstler des 15./16. Jhs.
 Absalom and Achitophel, Politsatire (1681/82) von John Dryden
 Absalom, Absalom!, Roman (1936) von William Faulkner

Siehe auch:
 Absolom
 Absalon
 Absolon